Renald I de Dammartin (~1165 -1227), comte de Dammartin i també comte de Boulogne per matrimoni (1190) i comte d'Aumâle (1204) per cessió reial
 Renald de Trie o Renald II de Dammartin (? - 1316), comte de Dammartin 1302-1316 
 Renald de Nanteuil o Renald III de Dammartin, comte de Dammartin vers 1430.